Джулс Джордан (, род. 25 мая 1972 г., настоящее имя — Эшли Гаспер (Ashley Gasper)) — американский порнорежиссёр, актёр и продюсер, работающий в жанре гонзо.

Награды 

 2001 XRCO Award – лучший режиссёр
 2002 XRCO Award – лучшая сцена триолизма (Trained Teens) вместе с Авророй Сноу и Годж
 2003 XRCO Award – режиссёр года
 2006 F.A.M.E. Award – любимый режиссёр
 2006 XRCO Award – лучший режиссёр (не-полнометражка)
 2007 AVN Award - Лучшая новая видеопроизводственная компания, за Jules Jordan Video
 2007 AVN Award - лучший релиз на оральную тематику (Feeding Frenzy 8)
 2007 AVN Award - Best Specialty Release - Big Bust (Breast Worship - Jules Jordan Video)
 2007 XBIZ Award - Up-and-Coming Studio of the Year
 2008 XRCO Award – лучший режиссёр (не-полнометражка)
 2008 AVN Award – режиссёр года (Body of Work)
 2008 Night Moves Adult Entertainment Award – режиссёр года, выбор редакции
 2008 AVN Award – Best Interracial Release (Black Owned 2)
 2008 AVN Award – Best Oral-Themed Series (Feeding Frenzy)
 2008 XBIZ Award - Gonzo Director of the Year
 2009 AVN Award – Best Director, Ethnic Video (Lex the Impaler 3)
 2009 AVN Award – Best Anal-Themed Release (Jules Jordan’s Weapons of Ass Destruction 6)
 2009 AVN Award – Best Big Bust Release (Big Tits at School)
 2009 AVN Award – Best Ethnic-Themed Release - Black (Black Ass Addiction 2)
 2009 AVN Award – Best Ethnic-Themed Series - Black (Black Ass Addiction)
 2009 AVN Award - Best Internal Release (All Internal 7)
 2009 AVN Award - Best POV Series (Double Vision)
 2009 AVN Award - Best Young Girl Release (Jailbait 5)
 2009 XRCO Hall Of Fame inductee (Film Creators)
 2010 AVN Award – Best Director, Ethnic Video (Lex the Impaler 4)
 2010 F.A.M.E. Award – Favorite Director
 2010 XBIZ Award - студия года
 2011 AVN Hall of Fame inductee
 2011 AVN Award – лучший режиссёр, этническое видео (Lex the Impaler 5)
 2011 XBIZ Award - Ethnic Release of the Year (Black Ass Master 4)
 2012 XBIZ Award - Gonzo/All-Sex Studio of the Year
 2013 XBIZ Award - Gonzo Series of the Year (Ultimate Fuck Toy)
 2014 XBIZ Award - Gonzo Series of the Year (Ultimate Fuck Toy)
 2014 XBIZ Award - All-Black Release of the Year (Black Heat)
 2015 XBIZ Award - Latin-Themed Release of the Year (Latinas on Fire 2)

Примечания

Ссылки 
 
 Джулс Джордан на сайте AVN

Члены Зала славы AVN
Порноактёры США
Порнорежиссёры США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Порнорежиссёры по алфавиту
Члены Зала славы XRCO